Die Rugby-Union-Afrikameisterschaft der Frauen 2019 war die erste Austragung der Rugby-Union-Afrikameisterschaft. Gastgeber war Brakpan in Südafrika. Die Afrikameisterschaft diente gleichzeitig als Qualifikation zur Rugby-Union-Weltmeisterschaft der Frauen 2021. Vier Nationen nahmen teil, die den Afrikameister im Jeder-gegen-jeden-Turniermodus ausspielten.

Die Südafrikanische Rugby-Union-Nationalmannschaft der Frauen ging ohne Niederlage als Sieger hervor.

Spiele und Abschlusstabelle

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Ekurhuleni
Rugby-Union-Wettbewerb in Südafrika